Cal Vidal (la Torre d'Eroles), masia d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Cal Vidal (Puig-reig) colònia tèxtil al municipi de Puig-reig que acull el Museu de la Colònia Vidal, pertanyent al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 Cal Vidal (Ribera d'Ondara), edifici al municipi de la Ribera d'Ondara (Segarra) 
 Cal Vidal (Torrefeta), casa a Torrefeta (Torrefeta i Florejacs - Segarra)
 Cal Vidal del Malcavaller